Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sandy Mayer che ha battuto in finale Ray Moore 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (terzo turno)

 Raúl Ramírez (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1977